Francia
 Osse – comune del Doubs
 Ossé – comune di Ille-et-Vilaine
 Osse-en-Aspe – comune dei Pirenei Atlantici

 Letteratura
 Ossë – personaggio creato da J. R. R. Tolkien